PSU kan syfta på:
 PSU – (Power Supply Unit), en elektrisk apparats nätaggregat
 psu – en enhet för att mäta salinitet, se Practical Salinity Unit
 PSU – Partisympatiundersökningen, genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) två gånger per år och mäter svenskarnas politiska tycke. Se här för senaste mätningen.